Microsoft Certified IT Professional (MCITP) — Сертифицированный ИТ-специалист Microsoft. Сертификация от Microsoft, существовавшая с 2005 по 2012 год, позволяющая подтвердить высокие знания специалиста в области разработки и администрирования баз данных или в области разработки интеллектуальных ресурсов для предприятий.

Существует семь основных направлений сертификации на статус MCITP:
 Windows Client - экзамены 70-685 и 70-686 (Windows 7) или 70-623 и 70-622 (Windows Vista);
 Windows Server - экзамены 70-647, 70-646 или 70-693;
 Microsoft SQL Server - экзамены 70-450(Database Administrator), 70-451 (Database Developer) или 70-452 (Business Intelligence Developer);
 Microsoft Office Project Server - экзамен 70-634;
 Microsoft Exchange Server - экзамен 70-663;
 Microsoft Sharepoint Server - экзамен 70-668;
 Microsoft Lync Server - экзамен 70-665.
Рекомендуемый опыт работы по выбранной технологии для успешной сдачи сертификационного экзамена должен составлять не менее 2 лет. Сдать экзамен на статус MCITP можно в тестовых центрах Prometric.

Ссылки 

Microsoft